Amerikai Egyesült Államok
 Harrisonburg (Louisiana)
 Harrisonburg (Virginia)